Gareggia nella divisione pesi mosca dell'Ultimate Fighting Championship (UFC)

Biografia
Ha frequentato la Olathe South High School, dove ha partecipato al wrestling. Ha iniziato ad allenarsi alla MMA all'età di 14 anni, allenato da Jason High e LC Davis. Nel 2017, ha iniziato ad allenarsi con James Krause al Glory MMA.

A marzo 2023 è costretto a fare coming out dopo l’uscita di un video che lo ritrae con un uomo.

L’impegno per i diritti LGBT
Nel 2022 ha indossato dei pantaloncini “UFC Pride Month” durante un combattimento con Zhalgas Zhumagulov a sostegno  del centro LGBTQ del Nevada meridionale, che è il beneficiario dei profitti derivanti dalle vendite delle magliette UFC Pride Month. Dopo tale iniziativa ha subito numerosi attacchi da parte di alcuni tifosi delle MMA.

Voci correlate
Ultimate Fighting Championship

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni

Persone che hanno fatto coming out